Molekulska formula -{C21H26N2O4}- se može odnositi na:

 Ciladopa
 Samidorfan